Krajowe rekordy w skoku o tyczce kobiet – najlepsze wyniki w historii skoku o tyczce kobiet na stadionie w poszczególnych krajach.

Skok o tyczce kobiet jest jedną z najmłodszych konkurencji lekkoatletycznych, stąd zróżnicowany poziom wyników w różnych krajach (w wielu państwach nie odnotowano jeszcze żadnych oficjalnych rezultatów). Kobiety już w pierwszych dekadach XX wieku incydentalnie skakały o tyczce, jednak miało to charakter raczej zabawy niż prawdziwej rywalizacji sportowej. Konkurencja ta rozwinęła się na początku lat 90. XX wieku, kiedy to stała się popularna w Chinach. 24 marca 1991 Zhang Chunzhen jako pierwsza kobieta w historii przeskoczyła poprzeczkę ustawioną na wysokości 4 metrów, był to zarazem pierwszy oficjalny krajowy rekord w tej konkurencji. Oficjalne rekordy świata zaczęto uznawać w 1992. W ciągu następnych lat kobiecy skok o tyczce dynamicznie się rozwijał i był stopniowo włączany do programu kolejnych imprez lekkoatletycznych. Od 2000, gdy skok o tyczce kobiet zadebiutował na igrzyskach olimpijskich, konkurencja ta znajduje się w programie wszystkich dużych międzynarodowych imprez lekkoatletycznych.

Lista 
Stan na 3 lutego 2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 
  
 
 

Skok o tyczce kobiet
Skok o tyczce